Нови-Мартинац (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Нови Мартинаце проживало 15 человек.

Население 
Деревня характеризуется малочисленностью населения. Данные по 1993 году взяты из оценки численности населения, проводимой властями Республики Сербской.

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской